До́линск — город в Сахалинской области, административный центр Долинского городского округа.
 Долинск — железнодорожная станция в одноимённом городе.
 Доли́нск — курортный район Нальчика.